Борбе у теквондоу у категорији преко 80 кг за мушкарце на Медитеранским играма 2013. у Мерсину одржане су 21. јуна у Спортскох хали Едип Буран.

Освајачи медаља

Сатница

Резултати 
Свака борба у којој противник стигне на више од 12 поена разлике се аутоматски прекида (ознака ПР), док се у случају нерешеног резултата игра додатна рунда на златни поен (ознака ЗП).

Референце 

Теквондо на Медитеранским играма 2013.